Gensichen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Alexander Gensichen (1806–1840), deutscher Schauspieler, Komiker und Sänger
 Hans-Peter Gensichen (1943–2019), deutscher Theologe
 Hans-Werner Gensichen (1915–1999), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Jochen Gensichen (* 1964), deutscher Mediziner und Wissenschaftler
 Johann Friedrich Gensichen (1760–1807), deutscher Mathematiker
 Julius Eduard Ludwig Gensichen (1797–1879), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)
 Kunibert Gensichen (1907–1991), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Martin Gensichen (1842–1927), deutscher Theologe
 Otto Franz Gensichen (1847–1933), deutscher Schriftsteller